Jméno a příjmení Filip Novák má více nositelů:
 Pavol Košík (1962) – slovenský fotbalista
 Pavol Košík (1980) – slovenský fotbalista